Фу́ллер () — английская фамилия.

Известные носители:
 Фуллер, Александра (род. 1969) — африканская писательница и журналистка британского происхождения.
 Фуллер, Аманда (род. 1984) — американская актриса.
 Фуллер, Бен (1870—1937) — генерал-майор корпуса морской пехоты США, 15-й комендант корпуса (1930—1934).
 Фуллер, Блайнд Бой (1907—1941) — американский блюзовый гитарист и певец.
 Фуллер, Бобби (1942—1966) — американский рок-музыкант, певец.
 Фуллер, Бонни (род. 1956) — американский руководитель СМИ, владелец и главный редактор Hollywood Life.
 Фуллер, Брайан (род. 1969) — американский телепродюсер, сценарист, актёр.
 Фуллер, Генри Блейк (1857—1929) — американский писатель, автор романов и рассказов.
 Фуллер, Джон Фредерик Чарльз (1878—1966) — английский военный историк и теоретик, генерал-майор.
 Фуллер, Дрю (род. 1980) — американский актёр.
 Фуллер, Кайл (род. 1992) — игрок в американский футбол.
 Фуллер, Кейшер (род. 1994) — коста-риканский футболист.
 Фуллер, Кёртис (1934—2021) — американский джазовый музыкант (тромбонист).
 
 Фуллер, Курт (род. 1953) — американский актёр.
 Фуллер, Лои (1862—1928) — американская актриса и танцовщица, ставшая основательницей танца модерн.
 Фуллер, Лон (1902—1978) — американский философ права, автор книги «Мораль права» ().
 Фуллер, Люсия (1870—1924) — американская художница.
 Фуллер, Максвелл (1945—2013) — австралийский шахматист.
 Фуллер, Маргарет (1810—1850) — американская писательница, борец за права женщин.
 Фуллер, Никки (род. 1968) — американская культуристка.
 Фуллер, Пенни (род. 1940) — американская актриса театра.
 Фуллер, Рикардо (род. 1979) — ямайский футболист.
 Фуллер, Ричард Бакминстер (1895—1983) — американский архитектор, дизайнер, инженер и изобретатель.
 Фуллер, Рой (1912—1991) — английский поэт и прозаик.
 Фуллер, Саймон (род. 1960) — английский музыкальный и телевизионный продюсер.
 Фуллер, Сара (1836—1927) — американская преподавательница, одна из пионеров в области обучения глухих речи.
  (род. 1959) — американский философ.
 Фуллер, Сэмюэл (1912—1997) — американский кинорежиссёр.
 
 Фуллер, Уильям (1670—после 1730) — английский лжесвидетель и мошенник
 Фуллер, Уэйн (род. 1931) — американский экономист.
 Фуллер, Флоренс (1867—1946) — австралийская художница
 Фуллер, Френсис (1907—1980) — американская актриса
 Фуллер, Эйми (род. 1991) — британская сноубордистка.
 Фуллер, Эми (1968—2023) — американская гребчиха.

Двойная фамилия
 Фуллер Мейтленд, Джон Александр (1856—1936) — британский музыкальный критик и музыковед.

Техника 
 Фуллер — модель автомобиля, производимая в Джексоне, штат Мичиган компанией Фаллер Багги с 1909 по 1911 годы.

См. также 
 Фуллертон
 Филлер